Aeginina är ett släkte av kräftdjur. Aeginina ingår i familjen Caprellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Aeginina